Tatarinow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Gennadi Walerjewitsch Tatarinow (* 1991), russischer Radrennfahrer
 Jewgeni Wladimirowitsch Tatarinow (* 1999), russischer Fußballspieler
 Nikolai Matwejewitsch Tatarinow (1927–2017), sowjetischer Pentathlet
 Michail Wladimirowitsch Tatarinow (* 1966), russischer Eishockeyspieler
 Pawel Michailowitsch Tatarinow (1895–1976), sowjetischer Geologe
 Stepan Petrowitsch Tatarinow (1782–1847), russischer Bergbauingenieur